Кинсбург има више значења:
 Кинсбург (Њу Џерзи)
 Кинсбург (Илиноис)